Volavka může být:
 volavka, české označení několika rodů ptáků z čeledi volavkovitých
 volavka (kriminalistika), osoba nasazená k umělému vyprovokování hledaného zločince, případně též jiná osoba, jejímž úkolem či účelem je přitáhnout na sebe pozornost (a odvést ji odjinud)
 volavka (turistická značka) je turistická značka ve zvětšeném provedení, která má být viditelná z větší vzdálenosti (viz Turistické značení v Česku a na Slovensku)
 Volavka (Pravonín), část obce Pravonín v okrese Benešov
 Volavka (film), hongkongský film s Andy Lauem z roku 2002

příjmení
 Antonín Volavka, český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ (1907-1955)
 Vojtěch Volavka, československý historik umění (1899-1985)
 Jan Volavka, český lékař a psychiatr, emeritní profesor New York University (*1934)
 Hana Volavková, roz. Frankensteinová, československá historička umění, ředitelka Židovského Muzea v Praze (1904-1985)

Externí odkazy